Haseneder ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Haseneder (1911–1983), deutscher Heimatpfleger und Museumsgründer
 Joseph Haseneder (1870–1947), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Kurt Haseneder (* 1942), deutscher Fußballspieler